Bosznia-Hercegovina
 Matijevići, falu Kladanj községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
Matijevići település Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében
Matijevići település Kula Norinska községben, Dubrovnik-Neretva megyében